Orlando Solar Bears kan syfta på:
Orlando Solar Bears (1994–2001), ett amerikanskt ishockeylag som spelade i International Hockey League (IHL).
Orlando Solar Bears (2012–), ett amerikanskt ishockeylag som spelar i ECHL.